

Notes et références 

1400
1400